Парламентские выборы в Испании 2016 года состоялись в воскресенье, 26 июня и стали двенадцатыми, проведёнными в соответствии с испанской Конституцией 1978 года. Были избраны все 350 членов Конгресса депутатов и 208 из 266 сенаторов. В выборах приняло участие две трети зарегистрированных избирателей.

На выборах 2015 года ни одна из партий не обеспечила себе абсолютного большинства в Конгрессе, в результате чего Испания получила самый фрагментированный парламент с 1977 года. Проведённые переговоры не позволили создать стабильную правящую коалицию, в результате чего пришлось назначать внеочередные выборы на 26 июня 2016 года. Политический тупик ознаменовал первый случай в современной испанской истории, когда причиной досрочных выборов стала неудача в процессе формирования правительства. В преддверии выборов, Подемос и «Объединённые левые» объединили свои силы вместе с несколькими другими небольшими левыми партиями для формирования единого альянса левых сил «». Опрос общественного мнения перед выборами предсказывал растущую поляризацию между этим альянсом и Народной партией, которой предстояло бороться за сохранение первого места на национальном уровне.

В результате, левый альянс по итогам выборов неожиданно потерял голоса и парламентские мандаты по сравнению с предыдущими выборами, в то время как Народная партия увеличила количество голосов и мест. Испанская социалистическая рабочая партия хотя и сохранила второе место, продолжала терять голоса и места, достигнув нового исторического минимума.
Гражданская партия Альберта Риверы также понесла потери. Явка избирателей была самой низкой с момента перехода к демократии в 1975 году, только 66,5 % избирателей пришли голосовать. В целом, потенциальный блок Народной и Гражданской партий смог увеличить своё представительство в Конгрессе на 6 мест, чего, впрочем, оставалось недостаточным для получения абсолютного большинства, позволяющего сформировать устойчивое правительство. По мнению многих комментаторов, сложившаяся по итогам выборов ситуация могла потребовать проведения новых, третьих по счёту выборов.

Избирательные неудачи ИСРП на баскских и галисийских региональных выборах 25 сентября 2016 года, наложившись на неудачу на национальных выборах, развязали партийный кризис, который привёл к отставке Педро Санчеса с поста лидера 1 октября. Было назначено временное руководство партии, которое предпочло воздерживаться, чтобы позволить сформировать правительству и предотвратить третьи всеобщую выборы. В результате 29 октября Мариано Рахой, действующий премьер-министр и лидер Народной партии, был переизбран на пост главы испанского правительства на второй срок на фоне публичных протестов, в том числе, вызванных и позицией временного руководства ИСРП, которая вызвала недовольство внутри соцпартии — 15 депутатов-социалистов в конечном итоге проголосовали против Рахоя вопреки партийной директивы.

Контекст выборов 
На предыдущих выборах в конце 2015 года ни одна из партий не получила необходимого большинства. Партиям не удалось договориться о формировании коалиционного правительства, в связи с чем и были назначены досрочные парламентские выборы.

Избирательная система 
350 депутатов Генеральных Кортесов избираются в 52 территориальных округах. Каждая из провинций может избрать двух депутатов, автономные города — по одному. Остальные 248 мест распределяются пропорционально населению. Для прохождения в нижнюю палату парламента партии необходимо набрать как минимум 3 % голосов избирателей.

Избирательная кампания 
Избирательная кампания проходила довольно оживлённо, что было вызвано, в частности, созданием избирательного блока Унидос-Подемос. Партия Унидос («Объединенные левые») относится к наиболее левой части политического спектра Испании — в её состав входит несколько политических объединений, включая Коммунистическую партию Испании. Создание столь радикально левого блока вызвало бурную реакцию со стороны политических оппонентов. Крайний евроскептицизм партий Подемос и Унидос заставил вмешаться в дело даже власти Евросоюза, поспешившие помешать созданию политической коалиции Унидос-Подемос и Испанской социалистической рабочей партии.

Опросы 
В таблице ниже приведены результаты предвыборных опросов общественного мнения и прогнозируемое количество мандатов в обратном хронологическом порядке, показывая самые последние первыми. Отклонения, как правило, исключаются из процентных долей участия в голосовании, в то время как вопросная формулировка и обращение с ответами «не знаю», а также те, которые не намерены голосовать, могут варьироваться в зависимости от избирательных организаций. Когда возможно, прогнозы отображаются ниже значений меньшим шрифтом. Указаны даты проведения опроса, а не дата публикации. Если такая дата неизвестна, указана дата публикации. Самый высокий процент в каждом опросе отображается жирным шрифтом и выделен цветом ведущего участника. Колонка справа показывает разницу между двумя ведущими партиями в процентных пунктах. Если конкретный опрос не показывает данные для какой-либо из партий, ячейки этой партии, соответствующая данному опросу показана пустой. Светло-зелёным цветом выделены экзит-поллы, светло-розовым — опрос, проведённый после даты официального запрета публикации итогов опросов общественного мнения, светло-жёлтым — многосценарные прогнозы.

Результаты выборов

Конгресс депутатов 
Полужирным шрифтом выделены партии и коалиции, завоевавшие хотя бы одно место в Конгрессе депутатов.

Сенат 
В выборах 208 сенаторов приняли участие 23 999 569 человек (65,71 %). Недействительных бюллетеней — 606 435 (2,53 %), пустых бюллетеней — 565 563 (2,42 %).

Результаты по регионам 
Распределение голосов и мандатов за партии и коалиции по регионам Испании. Указаны только партии, набравшие не менее 0,2 % во всей Испании или не менее 0,4 % в автономном сообществе.

Народная партия и её региональные союзники выиграли выборы в 15 автономных сообществах из 17 и в 40 провинциях из 50, в том числе в Мадриде, а также в Сеуте и Мелилье, в то же время став лишь пятой в Каталонии и Стране Басков. Коалиция «Вместе мы сможем» победила в Каталонии и Стране Басков, заняв второе место в ещё 4 регионах (Мадрид, Наварра, Валенсия и Балеарские острова), став победителем голосования в 5 провинциях (Бискайя, Алава, Гипускоа, Барселона и Таррагона). Социалисты были вторыми в 11 сообществах и третьими ещё в шести, заняв первое место в трёх провинциях (Севилья, Хаэн и Уэльва). Партия «Граждане» не смогла победить ни в одном сообществе и ни в одной провинции, заняв третье место в Мурсии. Республиканская левая Каталонии стала второй в Каталонии и победила в двух провинциях (Льейда и Жирона). Баскская националистическая партия была второй в Стране Басков.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 
 
 
 
 
 

Выборы в Испании
2016 год в Испании
Парламентские выборы в Испании
Испания